O-Zone () — молдавская музыкальная поп-группа, существовавшая в 1999—2005 годах, композиции «Despre Tine» и «Dragostea Din Tei» которой, в середине 2000-х, имели невероятную популярность на танцполах и в радиоэфире стран  экс-СССР и Восточной Европы.

История группы 

Группа была основана в 1999 году бывшими участниками молдавской рок-группы Inferialis Даном Баланом () и Петром Желиховским () в городе Кишинёв, Молдавия. Название группы объясняет её лидер и основатель Дан Балан:
«Озон как воздух после дождя — чистый и свежий. И к тому же, кто не знает, в мобильной сети Conex Зона 0 — это Молдова».

В этом же году группа выпускает дебютный альбом под названием Dar, unde eşti (), состоящий из 11 композиций. С этого момента группа становится очень популярна на родине. Однако такой состав группы держался недолго. Когда встал вопрос о том, что надо заниматься музыкой профессионально, Пётр ушёл из группы, объяснив это тем, что для него музыка — всего лишь хобби. В дальнейшем Пётр стал директором молдавского государственного телеканала Prime.

Весной 2001 года был объявлен кастинг на место в группе, который прошли два человека: Раду Сырбу () и Арсение Тодираш (). Втроём они сформировали новый, окончательный состав O-Zone.

В августе 2002 года группа уже в новом составе выпускает второй альбом Number 1 (), принёсший группе колоссальную популярность в Румынии и известность за рубежом. Cингл «Despre Tine» () держался на вершине румынского чарта в течение трёх недель.

Но ещё большую популярность коллектив завоевал после выхода «Dragostea Din Tei» (), принёсшей им всемирную славу. Строчка «nu mă, nu mă iei» из песни стала известной любителям музыки во всём мире. Композиция долгое время держалась в первых строчках мировых хит-парадов; на волне успеха издаются синглы «Despre Tine» и «De Ce Plang Chitarele» (). Третий и последний альбом группы DiscO-Zone (игра слов: Disc O-Zone и Disco Zone), вышедший в 2003 году в Румынии и (в расширенном варианте) в 2004 году во всём мире, был признан одним из самых продаваемых дисков в 2005 году. Альбом вошел в десятку лучших во многих других странах, в том числе в Соединенном Королевстве, где занял 3-е место в чарте синглов.

14 января 2005 года контракт между солистами группы был расторгнут, и группа была распущена.

9—10 мая 2017 года, спустя двенадцать лет, группа временно возродилась и дала два концерта: в Бухаресте и Кишинёве. В 2020 году трио воссоединилось, чтобы выступить на концерте «Revelion 2020. Disco Night Fever» перед 90-тысячной аудиторией, мероприятие, посвящено Дню Европы в Бухаресте. Дан Балан, Арсениум и Раду Сырбу исполнили свои старые хиты, среди которых были «Dragostea din tei» и «De ce plâng chitarele».

В 2020 году, в период пандемии COVID-19, Arsenium и Radu представили совместную песню «Lay Down».

Состав участников

Дискография 

Альбомы
 1999 — Dar, Unde Eşti…
 2002 — Number 1
 2003 — DiscO-Zone

Синглы:
 2002 — «Numai Tu»
 2002 — «Despre Tine»
 2003 — «Dragostea Din Tei»
 2004 — «Despre Tine» (переиздание)
 2004 — «De Ce Plang Chitarele»

Клипы 
 2002 — Numai Tu
 2003 — Despre Tine
 2003 — Dragostea Din Tei
 2004 — De Ce Plang Chitarele

Другие проекты 
 Arsenium
 Dan Bălan/Crazy Loop
 RadU

Примечания

Ссылки 
 O-Zone на сайте Discogs.ru
 Официальный сайт Арсения Тодераша 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы Молдавии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Поп-группы
Группы танцевальной музыки
Лауреаты премии Echo Pop